Аманов, жіноча форма Аманова — прізвище. Відомі носії:
 Арсланмурад Аманов — туркменський футболіст

 Світлана Аманова — радянська і російська акторка